Sturm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacob Sturm
 Johann Heinrich Christian Friedrich Sturm
 Johann Wilhelm Sturm